Нуево Чапултенанго има више значења:

 Нуево Чапултенанго, Ла Асунсион (Чапултенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Чапултенанго (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику